Апокалипса је појам који може да се односи на:

 Апокалипса — или смак или крај света;
 Апокалипса — Откровење Јована Богослова где је описан крај света у Библији;
 Апокалипса данас — филм из 1979, режисера Френсиса Форда Кополе;
 Апокалипса — југословенски филм из 1968, у режији Владе Петрића;
 Апокалиптика — жанр научне фантастике;
 Апокалиптика — финска рок група.